Lydersen bezeichnet: 
 die Lydersen-Methode, ein Verfahren zur Abschätzung von Stoffeigenschaften

Lydersen ist der Familienname folgender Personen:
 Pål Lydersen (* 1965), ehemaliger norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lüdersen